

Illinois 
Mound Township, du comté d'Effingham.
Mound Township, du comté de McDonough.

Missouri 
Mound Township, du comté de Bates.

Homonymie de townships